Nurmesjärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Nurmesjärvi (sjö i Kajanaland), 
 Nurmesjärvi (sjö i Norra Savolax), 

Robotskapade Finlandförgreningar